Der Begriff Jungfernbach bezeichnet 

in Deutschland:
 Jungfernbach (Kassel), Zufluss der Ahne in Kassel, Nordhessen 
 Jungfernbach (Esse), Zufluss der Esse im Landkreis Kassel, Nordhessen 

in Tschechien:
 den deutschen Namen des Ploučnice-Zuflusses Panenský potok in der Region Liberec